Cette page contient les pages d'homonymie de Maisonneuve et Bouvet de Maisonneuve.

Maisonneuve  est un nom propre.

Personnalités 

 Paul Chomedey de Maisonneuve (1612-1676), officier français qui fonda une colonie sur l’Île de Montréal ;
 Jean-Louis Richard, (1743-1812), homme politique français ;
 François Maisonneuve (1744-1813), homme politique français ;
 Maximilien Magnier de Maisonneuve, (1797-1844), homme politique français ;
 Jules Germain François Maisonneuve (1809-1897), chirurgien français ;
 Yvonne Maisonneuve (1902-1980), dite « mère Yvonne », fondatrice de l’association caritative québécoise Le Chaînon ;
 Claude Maisonneuve (1928-2019), musicien français ;
 Paul Maisonneuve (1986-), footballeur français ;
 Pierre Maisonneuve (1942-), journaliste, animateur de télévision et de radio québécois ;
 Vincent Maisonneuve (1968-), journaliste québécois, fils de Pierre Maisonneuve.

Famille Bouvet de Maisonneuve 

 Corinne Bouvet de Maisonneuve (1954-), femme de lettres française ;
 Fatma Bouvet de la Maisonneuve, psychiatre et écrivaine franco-tunisienne ;
 Pierre François Étienne Bouvet de Maisonneuve (1775-1860), officier de marine français, fils de Pierre Bouvet de Maisonneuve ;
 Pierre Bouvet de Maisonneuve (1750-1795), officier de marine français.

Famille de La Maisonneuve 
 Antoinette Legroing de La Maisonneuve (1764-1837), femme de lettres française ;
 Constantin Tailhardat de la Maisonneuve (1752-1831), homme politique français ;
 Éric de La Maisonneuve (1939-), général français ;
 Olivier Pougin de La Maisonneuve (1957-), officier général français, chef d’état-major de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul).

Dynastie d'éditeurs-libraires orientalistes parisiens 
Maisonneuve est aussi un nom de famille porté par :
 Jean-Claude Maisonneuve (1813-1884), son neveu Jean-Victor Maisonneuve (1860-1926), les fils de celui-ci, dont notamment Gustave-Paul Maisonneuve et Adrien Maisonneuve (1897-1968), le fils de ce dernier Jean Maisonneuve (né en 1927), d'où deux maisons d'édition existant début , issues à des degrés divers de la librairie originale fondée en 1838 par Jean-Claude Maisonneuve :
 La librairie d'Amérique et d'Orient Adrien Maisonneuve ouverte en , reprise par Jean Maisonneuve en 1972 ;
 Maisonneuve et Larose créée en 1961 notamment à partir du fonds de la Librairie orientale et américaine Gustave-Paul Maisonneuve et  issue de la Librairie orientale et américaine Maisonneuve Frères existant de 1921 à 1931 et qui poursuivait l'ancienne maison de Jean-Claude et Jean-Victor.

Régiments 
 Régiment de Maisonneuve un régiment français d'Ancien Régime
 Le Régiment de Maisonneuve, une unité militaire des Forces armées canadiennes

Toponyme 

 Maisonneuve, une ancienne municipalité du Québec (1883-1918) ;
  ;
 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, un arrondissement de Montréal ;
 Maisonneuve, une ancienne circonscription provinciale du Québec de 1912 à 1988 ;
 Maisonneuve, une ancienne circonscription fédérale du Québec de 1892 à 1933 ;
 Maisonneuve–Rosemont, une ancienne circonscription fédérale du Québec de 1933 à 1976 ;

 Maisonneuve, commune française de la Vienne.

Autres 
 Maisonneuve, un magazine d'intérêt général de langue anglaise basé à Montréal
 Maisonneuve, un voilier de la classe IMOCA mis à l'eau en 2005

Voir aussi 
 Collège de Maisonneuve, un  à Montréal 
 Boulevard de Maisonneuve, une artère de Montréal nommée en l'honneur de Paul Chomedey de Maisonneuve
 Parc Maisonneuve, un parc urbain à Montréal
 Marché Maisonneuve, un marché public situé à Montréal
 Hôpital Maisonneuve-Rosemont, un hôpital de Montréal
 Prix Chomedey-de-Maisonneuve, un prix pour une contribution au rayonnement de Montréal 
 Maisonneuve en direct, une émission de radio de Radio-Canada animée par Pierre Maisonneuve
 Boulevard Maisonneuve, une artère importante située au cœur du centre-ville de Gatineau